Groop ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Groop (* 1932), finnischer Yachtkonstrukteur
 Monica Groop (* 1958), finnische Opernsängerin (Mezzosopran)